Бащенко — фамилия.

Известные носители 
 Бащенко, Александр Петрович (1913—1944) — советский военнослужащий, командир взвода танков, участник Великой Отечественной войны.
 Бащенко, Роза Дмитриевна (1929—2018) — советский, украинский и российский искусствовед.